Ливаро́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Ливаро. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14371.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2269 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1338 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 981 были экономически активными, 357 — неактивными (показатель активности — 73,3 %, в 1999 году было 72,5 %). Из 981 активных жителей работали 847 человек (477 мужчин и 370 женщин), безработных было 134 (62 мужчины и 72 женщины). Среди 357 неактивных 97 человек были учениками или студентами, 136 — пенсионерами, 124 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ливаро 

Коммуны департамента Кальвадос